Соревнования в личном многоборье среди женщин в рамках турнира по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 11 августа 2016 года на Олимпийской арене Рио.

Американские гимнастки победили в абсолютном первенстве 4-й раз подряд.

Медалисты

Регламент 
24 гимнастки с лучшей суммой баллов на четырёх снарядах по итогам квалификации (не более двух от одной национальной федерации) проходят в финал. Каждая спортсменка «проходит» каждый снаряд заново. В финале результаты, показанные в квалификации, не учитываются.

Финал

Ссылки 
 Результаты на olympic.org
 Результаты на BBC